Primera División de Nicaragua jest najwyższą piłkarską klasą rozgrywkową w Nikaragui. Liga powstała w 1933 roku.

Drużyny w sezonie 2019/2020 
 ART Municipal Jalapa
 Chinandega FC
 Deportivo Las Sabanas
 Deportivo Ocotal
 Deportivo Walter Ferretti
 Diriangén FC
 Juventus Managua
 Managua FC
 Real Estelí
 Real Madriz

Mistrzowie

Liczba mistrzostw według klubów

Linki zewnętrzne 
 

Nikaragua
1